Rue Laennec (Lyon)
 Rue Laennec (Nantes)